

Persone 

 Alexandre-Gabriel Decamps (1903-1960) – pittore francese
 Nicolas Decamps (1982) – rugbista a 15 francese